El Campeonato Mundial de Clubes Campeones de Futsal era el máximo certamen de futsal para clubes organizado por la Asociación Mundial de Futsal.

Originalmente, se jugaba de manera intermitente entre clubes de Europa (UEFS) y Sudamérica (CSFS). En 2014, se eleva el cupo de equipos europeos y sudamericanos a dos (2) en cada zona y además debutan en el torneo equipos de Asia (Confederación Asiática de Futsal, CATFS), África (Confederación Africana de Futsal, CAFUSA) y Norte y Centroamérica (Confederación Norte-Central-Caribeña de Futsal, CONCACFUTSAL) con un (1) cupo para cada zona sumándose un equipo de Oceanía, lo que convertiría este torneo un auténtico Mundial de Clubes, pero por diversas razones 4 de los equipos cancelaron su presencia en el mundial, por lo que no se jugó ese año. Sin embargo, en 2017 se albergó en Cataluña un torneo continental de clubes que buscaba proclamar al mejor equipo del mundo, albergando los mejores clubes de 16 federaciones inscritas inicialmente; pero al final, por problemas de logística de parte de la organización, solo participaron 8 equipos de 7 federaciones. En 2019, se jugó una serie de dos partidos entre el campeón de América (Caciques del Quindío) y el campeón de Europa (Dinamo de Moscú).

Campeones

Enlaces externos 
Club World Championships  AMF MALE
Campeonatos de Fútbol de Salon - FutSal CAFS
COMPETICIONES DE CLUBES Mundiales Asociación de futsal del Perú

Referencias

Véase también 
 AMF
 UEFS
 PANAFUTSAL
 Campeonato Europeo de Campeones UEFS
 Copa de la UEFS de futsal

Mundial
Futsal
Mundial